

Нікольське сільське поселення — сільське поселення, Нікольський район, Вологодська область
 Нікольське сільське поселення — сільське поселення, Торбеєвський район, Мордовія